

Geografia 
 Repubblica Ceca
 Adamov – città del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
 Adamov – comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
 Adamov – comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale

Persone 
 Arthur Adamov – scrittore francese
 Leonard Adamov – calciatore sovietico
 Roman Adamov – calciatore russo